Первый дивизион 1987 () — 45-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу. Он начался 25 мая 1987 года и закончился 20 сентября 1987 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1987
Фарерские острова
1987 год на Фарерских островах